Остолопов — фамилия:

 Остолопов, Алексей Аполлонович (1837—?) — контр-адмирал Военно-морского флота Российской империи
 Остолопов, Аполлон Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3618; 16 декабря 1821.
 Остолопов, Николай Фёдорович (1783—1833) — русский поэт, переводчик, чиновник Российской империи.
 Остолопов, Фёдор Николаевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8660; 26 ноября 1851.